Globidens is een geslacht uit de Mosasauridae, een familie van uitgestorven in zee levende hagedissen. Dit dier leefde ongeveer 85 tot 66 miljoen jaar geleden tijdens het Laat-Krijt.

Kenmerken 
Globidens was ongeveer zes meter lang. Net als de kleinere verwant Carinodens had deze mosasauriër ronde, stompe tanden voor het kraken van pantsers zoals die van ammonieten en hun verwanten, tweekleppigen en kleine zeeschildpadden.

Fossiele vondsten 
Fossielen van Globidens zijn met name gevonden in Noord-Amerika in afzettingen van warme ondiepe zeeën, zoals de Western Interior Seaway. Daarnaast zijn vondsten gedaan in Afrika en Azië, zoals in de Mocuio-formatie in Angola.

Mosasauridae